Владимир Александрович Романов:
 Романов, Владимир Александрович (1847—1909) — Великий князь.
 Романов, Владимир Александрович (1909—?) — советский шашист.
 Романов, Владимир Александрович (1889—1946) — русский военный лётчик.